Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Forth, d’après le fleuve Forth :

 Le HMS Forth devait être un vaisseau de cinquième rang de 36 canons, mais il a été renommé HMS Tigris en 1812 avant d’être lancé en 1813.
 Le  était un vaisseau de cinquième rang de 50 canons, lancé en 1813 et démantelé en 1819.
 Le  était un vaisseau de cinquième rang de 44 canons, lancé en 1833. Il a été converti en frégate à hélice et désarmé en 1856. Il est devenu un ponton de charbon en 1869 et a été rebaptisé HMS Jupiter, avant d’être vendu en 1883.
 Le  est un croiseur de classe Mersey, lancé en 1886. Il devait être renommé HMS Howard en 1920, mais cela ne s’est pas produit, et il a été vendu en 1921.
 Le  était un ravitailleur de sous-marins, lancé en 1938. Il a été renommé HMS Defiance entre 1972 et 1978 et a été vendu à la casse en 1985.
 Le  est le premier des cinq nouveaux patrouilleurs du lot 2 de classe River. Il a été mise en service en 2018.

Notes et références

Notes

Références 

Forth